SketchUp (3D-programma)
 Sketch Up (Belgisch televisieprogramma)
 Sketch Up (Nederlands televisieprogramma)